Gezelius ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Gezelius (1864–1947), schwedischer Politiker 
 Georg Gezelius (1735–1789), schwedischer Geistlicher und Schriftsteller 
 Jan Gezelius (1923–2016), schwedischer Architekt